

Geografia 
 Naranjo – distretto della Costa Rica
 Arroyo Naranjo – comune dell'Avana a Cuba 
 Naranjo –  nome dato a rovine di una città della civiltà Maya in Guatemala
 Naranjo de Bulnes – montagna nel massiccio centrale dei Picos de Europa, nelle Asturie

Persone 
 Claudio Naranjo – psichiatra, psicoterapeuta e antropologo cileno
 Luis Noboa Naranjo – imprenditore ecuadoriano
 José Manuel Naranjo – calciatore spagnolo
 José Naranjo – calciatore messicano
 Mónica Naranjo – cantante spagnola
 Orlando Antonio Naranjo Villarroel – astronomo venezuelano
 Yunior Naranjo – schermidore cubano